King (rivier in Great Southern), rivier in de regio Great Southern in West-Australië
 King (rivier in Kimberley), rivier in de regio Kimberley in West-Australië
 King (rivier in het Noordelijk Territorium), rivier in het Noordelijk Territorium in Australië
 King (rivier in Tasmanië), rivier in Tasmanië in Australië
 King (rivier in Queensland), rivier in Queensland in Australië
 King (rivier in Victoria), rivier in Victoria in Australië